Musico (meervoud: musici) is een Italiaans woord, dat ‘muzikaal’ of ‘musicus’ betekent. Daarnaast heeft het twee bijbetekenissen gehad:
 de zangstem castraat
 een zangeres in een opera of operette die een travestierol (Duits: Hosenrolle) vervult